Das XIV Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal Bogotá 2011 fand vom 30. August bis 3. September 2011 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Miguel Ángel Rodríguez, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Laurens Jan Anjema ausschied. Anjema erreichte das Endspiel, in dem er von Mohamed Elshorbagy mit 7:11, 11:7, 11:8, 2:11 und 17:15 bezwungen wurde.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Andrés de Frutos einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2011
PSA World Tour 2011/12